Dynastia Jin (265-420) – która zakończyła Okres Trzech Królestw.
 Dynastia Jin (1115–1234) – współrządząca Chinami w razem z Songami.